Niemcy:
 Staufen im Breisgau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia,w  powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Szwajcaria:
 Staufen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Lenzburg

Zobacz też:
 Hochstaufen
 Staufen-Münstertal